4. HNL - Jug se u sezoni 2009./10. od tri skupine (SD, ŠK/ZD i DN). U skupini DN su se natjecali klubovi iz Dubrovačko-neretvanske županije. Prvak ove lige bio je BŠK Zmaj Blato, koji se u kvalifikacijama za viši rang natjecanja plasirao u 3. HNL - Jug.

Sustav natjecanja 
10 klubova je prvi dio sezone odigrao dvokružni sistemom 18 kola. Nakon toga se podijelila Liga za prvaka i Liga za ostanak, svaka s po pet klubova.

Sudionici 

 BŠK Zmaj Blato, Korčula
 NK Croatia Gabrile, Gabrili, Konavle
 HNK Dubrovnik 1919, Dubrovnik (prvak 1.ŽNL 2008./2009.)
 NK Grk, Potomje, Orebić
 NK Hajduk, Vela Luka
 NK Maestral, Krvavac, Kula Norinska
 ONK Metković, Metković
 NK Jadran Smokvica
 NK Orebić, Orebić
 NK Župa Dubrovačka, Čibača

Ljestvica 
Prvo igrana dvokružna liga (18 kola) te potom jednokružna Liga za prvaka i Liga za ostanak (svaka s po pet klubova).

Prvi dio

Drugi dio 
Uračunati rezultati iz prvog dijela prvenstva.

 Izvori: 

 rsssf.com
 markopolosport.net

Kvalifikacije za 3. HNL - Jug 
Kvalifikacije za 3. HNL - Jug igrali su prvaci tri skupine 4. HNL - Jug. Igrala se mini-liga između tri prvaka, a najbolja dva išla su u viši rang natjecanja.

 4. HNL - Jug SD (Splitsko-dalmatinska županija) - NK Mladost Donji Proložac
 4. HNL - Jug DN (Dubrovačko-neretvanska županija) - BŠK Zmaj Blato
 4. HNL - Jug ŠK/ZD (Šibensko-kninska i Zadarska županija) - HNK Polača

 Izvori: 

 rsssf.com 

 BŠK Zmaj

Povezani članci 
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska 2009./10.
 4. HNL – Jug – ŠK/ZD 2009./10. 
 4. HNL – Jug – SD 2009./10.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

  

2009-10 DN
4-jug-DN